Le Maremmano est une race de chevaux de labeur originaire de la région de Toscane en Italie. Ses origines sont anciennes mais un véritable recensement des chevaux de race n'a été fait qu'à partir de la première moitié du . C'est un cheval solide et endurant qui se montre à l'aise sur tous types de terrain. Il est particulièrement utilisé par les butteri, les gardians de la région de Maremme.

Histoire de la race 

Les origines du Maremmano remonte à la nuit des temps. Il tire probablement ses origines des chevaux étrusques installés sur le littoral et se serait mélangé avec différents types de chevaux locaux. Les exigences humaines en termes de travail, de guerre ou même alimentaire n'ont pas permis de conserver un modèle type de cheval fixé. Il faut attendre la première moitié du   pour qu'un travail de recesensement de tous les chevaux de la race soit fait et qu'un arbre généalogique soit créé. On reconnait aussi quatre étalons modernes pères de la race : Otello (Maremmano, né en 1927), Aiace (Pur-sang anglais, né en 1926), Ussero (Race Moscati, né dans les années 1920) et Ingres (Pur-sang, né en 1946).

Description de la race 

Compte tenu de son aptitude, dès la naissance, à se déplacer avec une extrême facilité sur tout type de terrain et par tous les temps, le Maremmano a acquis une solidité, une endurance et une frugalité fort appréciées. Il a aussi gardé des aptitudes innées au franchissement des obstacles en nature. 

Son garrot est haut et musclé, son rein court et sa croupe oblique. Ses membres sont solides et son sabot résistant.

Utilisations 

Même s'il est surtout utilisé par les butteri, les gardians de la région de Maremme, on l'utilise aussi comme cheval militaire et dans le tourisme équestre.

Il est également utilisé par la police  montée italienne.

Diffusion de l'élevage 
L'ouvrage Equine Science (4 édition de 2012) classe le Maremmano parmi les races de chevaux de selle peu connues au niveau international.

Cheval célèbre 
Ursus del Lasco, monté par Graziano Mancinelli, a remporté la Coupe des Nations et le Championnat d'Italie de saut d'obstacles en 1977.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste des races chevalines
 Buttero
 Maremme

Liens externes 
  "ANAM : Union nationale des éleveurs de chevaux de race maremmano"
    "http://www.cavallomaremmano.it"

Bibliographie 
 : Ouvrage utilisé pour la rédaction de cet article

Ouvrage spécialisé

Ouvrages généralistes 

 
 

Race chevaline originaire d'Italie
Cheval de selle
Faune en Toscane
Maremme